SCF steht für: 
 Saba Conservation Foundation, eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation auf der Insel Saba
 Scientific Committee on Food, Wissenschaftlicher Lebensmittelausschuss der EU-Kommission 
 Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos, ein brasilianisches Radsportteam nach dem UCI-Code
 Sportclub Freiburg e. V., ein Fußballverein aus Freiburg im Breisgau
 self-consistent field methode, eine iterative Lösungsmethode von quantenmechanischen Problemen, wird z. B. bei der Hartree-Fock-Methode oder Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik) verwendet
 Sequential Character File, Treibersystem von OS-9
 Serbest Cumhuriyet Fırkası, eine türkische Partei
 Service complémentaire féminin, französische Abkürzung, Frauen-Abteilung der Armee
 Skiclub Flims
 Skp1—cullin—F-box protein complex, eine dem Anaphase-promoting complex ähnliches Enzym, genauer eine Ubiquitinligase
 das russische Staatsunternehmen Sowkomflot
 Sporting Club Fivois, war ein traditionsreicher französischer Fußballverein aus Lille, einer Stadt im Département Nord
 die englische Abkürzung für den Stammzellfaktor, einem hämatopoietischen Wachstumsfaktor 
 Supply Chain Finanzierung als Teil des Supply Chain Managements

scf steht für: 
 Standard cubic foot/feet, US-amerikanische NIST-Einheit für Naturgase bei Standardbedingungen, vergleichbar der SI-Einheit standard cubic meter („Standardkubikmeter“)

Abkürzung